Bud puede referirse a:

Personas
Bud Powell, pianista y compositor estadounidense de jazz.
Bud Abbott, actor, productor y comediante estadounidense.
Bud Spencer, actor, productor cinematográfico y nadador italiano.
Bud Shank, saxofonista y flautista norteamericano.
Bud Jamison, actor cómico estadounidense del cine mudo.
Bud Collyer, locutor estadounidense.
Bud Palmer, jugador de baloncesto estadounidense.
Bud Lee, director de cine porno estadounidense.
Bud Spangler, músicos de jazz estadounidense.
Bud Flanagan, artista y humorista inglés.
Bud Yorkin, productor y director estadounidense.
Bud Ogden, exjugador de baloncesto estadounidense. 
Bud Grant, exjugador de baloncesto y fútbol americano y entrenador estadounidense.
Bud Duncan, actor estadounidense del cine mudo.
Bud Olsen, exjugador de baloncesto estadounidense.
Bud Acton, exbaloncestista estadounidense.

Lugares 
 Bud (Noruega)
 Bud (Virginia Occidental), Estados Unidos

Además
Bud de Alcor Zeta, personaje del anime Saint Seiya.
Aeropuerto de Budapest-Ferenc Liszt (BUD)
Air Bud, película de 1997 de la serie del perro Buddy.
Bud Bowl, campaña publicitaria de cervezas Budweiser.